Famatina puede referirse a:

 la ciudad de Famatina en La Rioja en Argentina; 
 a la sierra de Famatina en Argentina;
 un sinónimo del género botánico Phycella.